Die Liga Orangina 2010/11 war die 21. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. August 2010 und endete am 29. Mai 2011.

Die Saison wurde mit 16 Teams ausgetragen. Zwei Absteiger aus der  Primeira Liga und zwei Aufsteiger aus der IIª Divisão kamen dazu.

Vor dem letzten Spieltag führte Feirense mit zwei Punkten, kam aber im abschließenden Heimspiel gegen Leixões nicht über ein 0:0 hinaus, während der Tabellenzweite Gil Vicente gleichzeitig mit 3:1 gegen Fátima gewann und sich damit die Meisterschaft sicherte.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11